Гіпотеза Болька, Гіпотеза Болька — альтернативне вчення еволюційної антропології, в основі якого лежить явище неотенії приматів.
 Монте-Болька — це лагерштетт поблизу Верони, Італія.